Héry puede referirse a: 

 Héry, comuna francesa situada en Nièvre.
 Héry, comuna francesa situada en Yonne.
 Hery, alto funcionario del Antiguo Egipto, supervisor del granero de la mujer del rey y la madre del rey Ahhotep.